Der Name Waermund bezeichnet folgende Personen:

 Waermund (Worcester), Bischof von Worcester, † 777
 Waermund I. (Rochester), Bischof von Rochester, † 803/805
 Waermund II. (Rochester), Bischof von Rochester, † 860/868